Восто́рг:
 Восторг — эмоция.
 Восторг — вымышленный город из игр серии BioShock.